O Campeonato Nacional da Divisão de Honra 2012/2013 contou com 10 clubes, acabando com o título do GD Direito.

Final 

CDUL - GD Direito, 9-17

3.º e 4.º Lugares

CF Os Belenenses - AEIS Agronomia, 22-9

1/2 Finais

CDUL - AEIS Agronomia, 32-27

CF Os Belenenses - GD Direito, 5-19

5º/6º Lugares

CDUP - Associação Académica Coimbra, 37-31

7º/8º Lugares

GDS Cascais - AEIS Tecnico, ?

9º/10º Lugares

SL Benfica - CR Arcos Valdevez, 12-19

Play-Off

Play-Off 3º class - 6º class: GD Direito - Associação Académica Coimbra, 44-8

Play-Off 4º class - 5º class: AEIS Agronomia - CDUP, 37-13

Play-Off 7º class - 10º class: AEIS Tecnico - SL Benfica, 64-5

Play-Off 8º class - 9º class: GDS Cascais - CR Arcos Valdevez, 30-0

CN da Divisão de Honra - Fase Apuramento

Calendário 

http://institucional.fpr.pt/competicao_nacional/historico.asp?id=30&id2=685&id3=1179&id4=184&o=false

http://institucional.fpr.pt/competicao_nacional/historico.asp?id=30&id2=768&id3=1334&id4=184&o=false

http://institucional.fpr.pt/competicao_nacional/historico.asp?id=30&id2=768&id3=1335&id4=184&o=false

http://institucional.fpr.pt/competicao_nacional/historico.asp?id=30&id2=768&id3=1336&id4=184&o=false

http://institucional.fpr.pt/competicao_nacional/historico.asp?id=30&id2=768&id3=1337&id4=184&o=false

http://institucional.fpr.pt/competicao_nacional/historico.asp?id=30&id2=772&id3=1344&id4=184&o=false

http://institucional.fpr.pt/competicao_nacional/historico.asp?id=30&id2=776&id3=1350&id4=184&o=false

http://institucional.fpr.pt/competicao_nacional/historico.asp?id=30&id2=776&id3=1349&id4=184&o=false

http://institucional.fpr.pt/competicao_nacional/historico.asp?id=30&id2=776&id3=1348&id4=184&o=false

Campeonato Português de Rugby